Броненосный крейсер «Кайзерин унд кёниген Мария-Терезия» () — боевой корабль австро-венгерского флота, построен в единственном экземпляре. Первый броненосный крейсер флота. Развитием проекта стал крейсер «Кайзер Карл VI». Крейсер был рассчитан на плаванье в Адриатическом и Средиземном море.

Служба 
Во время Испанско-американской войны крейсер находился на Кубе. В 1900 году крейсер принимал участие в подавлении боксёрского восстания, во время Балканской войны защищал интересы Австро-Венгрии.

В начале Первой мировой войны крейсер вошёл в состав 1-й крейсерской дивизии. По условиям мирного договора передан Франции. Сдан на лом в Италии.

Персоналии 
 Гаус, Антон — капитан 1900-1901 г.

Литература 
 
 

 

Броненосные крейсера Австро-Венгрии
Броненосные крейсера по проектам